Il torneo di calcio maschile agli Island Games 2001, che si sono svolti sull'isola di Isola di Man, fu la settima edizione della competizione. I 24 incontri si svolsero tra l'8 ed il 13 luglio 2001 e videro la vittoria finale di Guernsey.

Formato
Le dodici squadre furono divise in quattro gruppi, di tre squadre ciascuno.

La prima fase prevedeva un girone all'italiana con gare di sola andata; nella seconda le squadre dei due gironi si affrontavano in base alla posizione in classifica per assegnare le posizioni finali, dal dodicesimo al primo posto.

Partecipanti

Gli ingressi successivi di   e  furono rigettati, essendo già stati completati i sorteggi.

Competizione

Fase a gironi

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Fase finale

Finali 9º-12º posto

Semifinali

Finale 11º-12º posto

Finale 9º-10º posto

Finali 5º-8º posto

Semifinali

Finale 7º-8º posto

Finale 5º-6º posto

Finali 1º-4º posto

Semifinali

3º-4º posto

Finale

Campione
Campione Island Games 2001

GUERNSEY(Primo titolo)

Classifica finale

Voci correlate 
Island Games 2001
Calcio agli Island Games
Calcio agli Island Games 2001
Calcio agli Island Games 2001 - Torneo femminile
Calcio indipendente dalla FIFA

Collegamenti esterni 

2001
Island Games 2001